Hutton Roof kan syfta på: 

 Hutton Roof, Eden – en by (village) i Cumbria
 Hutton Roof, South Lakeland – en by och en civil parish i South Lakeland, Cumbria